Якоб Людвиг Карл Гримм (; 4 января 1785, Ханау — 20 сентября 1863, Берлин) — немецкий филолог, мифолог, брат Вильгельма Гримма.

Биография 
Родился в семье известного адвоката Филиппа Гримма. Вместе с братом окончил в Касселе лицей и учился на юридическом факультете Марбургского университета, под руководством профессора Фридриха Савиньи. Через Савиньи братья Гримм знакомятся с Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано и входят в кружок гейдельбергских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к народной культуре Германии и её фольклору.

Вместе с Савиньи Якоб в 1804 году выехал в Париж для поиска старинных рукописей. В 1808 году назначен личным библиотекарем короля Вестфалии Жерома Бонапарта. В 1815 году в качестве представителя Кассельского курфюрстшества присутствует на Венском конгрессе, но в следующем году подает в отставку с государственной службы и, отклонив профессуру в Бонне, целиком посвящает себя научным занятиям в должности кассельского библиотекаря.

В 1830 году был приглашен в Гёттингенский университет профессором немецкой литературы и старшим библиотекарем университета (младшим библиотекарем при нём был Вильгельм), но в 1837 году оба брата были уволены после того, как подписали протест университетской профессуры против ущемления конституции курфюрстом Ганноверским.

Братья вернулись в Кассель, но в 1840 году новый прусский король Фридрих-Вильгельм IV приглашает братьев в Берлин, где они избираются членами Прусской академии наук и в качестве академиков получают право на преподавание в Берлинском университете, где Якоб и оставался до конца жизни.

В 1848 году Яков Гримм был избран депутатом в общегерманский парламент, но политическая его роль была незначительна.

16 декабря 1859 года от паралича лёгких скончался его младший брат Вильгельм. 

Умер Якоб Гримм от инсульта 20 сентября 1863 года.

Вклад в науку и культуру 
Опубликованные братьями Гримм книги по истории и грамматике немецкого языка, на фоне многочисленных диалектов последнего, явились стимулом к оформлению германистики и лингвистики в самостоятельную научную дисциплину.

Революцию в лингвистике составила формулировка Гриммом первого языкового закона — закона древнегерманского передвижения согласных, известного как закон Гримма.

Был основоположником мифологической школы в фольклористике (книга «Германская мифология», 1835 год, за перевод этого трехтомника на русский язык Дмитрий Колчигин получил премию «Мерк 2020»).

Вместе с братом составил знаменитое собрание немецких сказок. Главный труд жизни братьев Гримм — «Немецкий словарь» (); вопреки названию, это фактически сравнительно-исторический словарь всех германских языков. Авторы успели довести его только до буквы «F», завершён он был лишь в 1970-е годы.

В 1864 году в журнале А. А. Хованского «Филологические записки» была опубликована «История немецкого языка» Якова Гримма, первый перевод его трудов на русский язык.

Литература 

 
 произведения братьев Гримм

См. также 
 Вильгельм Гримм
 Закон Гримма

Примечания 

Якоб
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Германии
Филологи Германии
Лингвисты Германии
Фольклористы по алфавиту
Лексикографы Германии
Историки языка
Писатели Германии XIX века
Германисты
Компаративисты
Преподаватели Гёттингенского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Кавалеры Баварского ордена Максимилиана «За достижения в науке и искусстве»
Похороненные на Старом кладбище церкви Святого Матфея
Писатели по алфавиту
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Библиотекари Германии
Члены Американской академии искусств и наук
Умершие от инсульта